Priamo ist der Name folgender Personen:

 Priamo della Quercia (* um 1400; † nach 1467), italienischer Maler der Frührenaissance
 Matteo Priamo (* 1982), italienischer Radrennfahrer